Jota puede referirse a:

Letra
 J, la décima letra del alfabeto español, que se representa con el símbolo j (minúscula) o J (mayúscula);

Personas
 Jota (cantante), un cantante surcoreano y miembro del grupo Madtown.
 Juan Rodríguez, líder y cantante del grupo musical Los Planetas.
 Jota (MC), MC peruano.

Baile
 Jota (música) - un baile y cante popular en varias regiones de España;

Política
 las Juventudes Comunistas de Chile;

Actividad
 JOTA Jamboree en el Aire (Jamboree on the Air).

Otros
 Jota (naipe), naipe de la baraja francesa-inglesa, con un valor entre el 10 y la reina.